Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на трећем Европском првенству у атлетици у дворани 1972. одржано је 12. марта 1972. године у Палати спортова у Греноблу, Француска. 

Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 1971. у Софији бранила је Милада Карбанова из Чехословачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 13 атлетичарки из 9 земаља.

  Бугарска (1)
  Данска (2)
  Источна Немачка (2)
  Мађарска (1)
  Совјетски Савез (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Француска (1)
  Чехословачка (3)
  Швајцарска (1)

Рекорди 
Извор:

Освајачи медаља

Резултати 
Извор:

Финале

Укупни биланс медаља у скоку увис за жене после 3. Европског првенства у дворани 1970—1972.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за жене‎

Референце

Спољашње везе 
 Резултати са ЕП 1972
 Резултати ЕП 1972 на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1972.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани